Департамент Тала  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 2663 км². Население — 25665 человек. Плотность населения — 9,60 чел./км².

Административный центр — Росарио-дель-Тала.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Вильягуай
на востоке — с департаментом Уругвай
на юго-востоке — с департаментом Гуалегуайчу
на юге — с департаментом Гуалегуай
на западе — с департаментом Ногоя

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Росарио-дель-Тала
Гобернадор-Масиа
Гобернадор-Мансилья

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос